Ilmenau város Németország Türingia tartományában.

Történelem 
A várost először 1273-ban említik a Käfernburgi Grófság részeként. 1341-ben városi rangot kapott. 1661-ben Szász-Weimar része lett.
1949-ben a Német Demokratikus Köztársaság, majd 1990-ben a Német Szövetségi Köztársaság része lett.

Lakosság

Polgármesterek

Média 
Újságok:
 Freies Wort
 Thüringer Allgemeine

Rádiók:
Campusradio der Technischen Universität (Radio hsf)

Testvértelepülések 
  Homburg 1989
  Wetzlar 1990
  Marosvásárhely 1997
  Blue Ash 2002

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

Türingia települései